Beberibe (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Beberibe (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará